El término enfriamiento puede hacer referencia:

 al enfriamiento global, conjetura elaborada en el decenio de 1970 acerca de un inminente enfriamiento de la superficie de la Tierra y la atmósfera, postulándose el comienzo de una nueva glaciación;

 a la ley de enfriamiento de Newton, proceso de enfriamiento que sigue la ley determinada experimentalmente por Isaac Newton;

 al enfriamiento del CPU o enfriamiento de la CPU, que consiste en retirar el excesivo calor de los componentes electrónicos, y específicamente de la CPU o Unidad Central de Procesamiento;

 a los grados día de enfriamiento, indicador del grado de rigor climático de un lugar, ya que se relaciona la temperatura media con una cierta temperatura de confort para refrigeración;

 a la torre de enfriamiento o torre de refrigeración, estructuras para refrigerar agua y otros medios a temperaturas muy altas.